Giles de Braose – vescovo cattolico britannico
 Giovanni de Braose – nobile britannico
 Guglielmo de Braose, II barone di Braose – secondo barone di Braose e signore di Gower e di Bramber
 Guglielmo de Braose, III signore di Bramber – nobile britannico
 Guglielmo de Braose, IV signore di Bramber – nobile britannico
 Loretta de Braose – nobile britannica
 Matilde de Braose – nobile britannica
 Matilde de Braose, baronessa Wigmore – nobildonna britannica
 Margaret de Braose – nobildonna britannica